Трентиньян () — французская фамилия.
 Трентиньян, Жан-Луи (1930—2022) — французский актёр.
 Трентиньян, Мари (1962—2003) — французская актриса.
 Трентиньян, Морис (1917—2005) — французский автогонщик.
 Трентиньян, Надин (Надин Маркан, род. 1934) — французская актриса и режиссёр.